Chris Dickerson ist der Name folgender Personen:

* Chris Dickerson (Bodybuilder) (1939–2021), US-amerikanischer Bodybuilder
 Chris Dickerson (Baseballspieler) (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler